Vormgeving is een verzamelbegrip voor allerlei vormen van ontwerpen. Zie:
 Architectuur
 Grafische vormgeving
 Industriële vormgeving
 Interieur (terminologie)
 Mode
 Beeldhouwkunst